Niesiem plon – drugi album polskiej grupy folkowej Jar wydany latem 2009 roku. W 2010 roku album został wydany przez wytwórnię Eastside .

Lista utworów 
Na albumie znalazło się 14 utworów .

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2009
Albumy folkowe